Лига 1 Английской футбольной лиги 2022/23 () — 19-й сезон Лиги 1 в его текущем формате и 31-й сезон второго дивизиона английских лиг после отделения Премьер-лиги.

Сезон начался 30 июля 2022 года и завершится 7 мая 2023 года.

Команды-участники 
В турнире принимают участие 24 команды.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

В Лигу 1 
Вышли из Лиги 2
 Форест Грин Роверс
 Эксетер Сити
 Бристоль Роверс
 Порт Вейл

Выбыли из Чемпионшипа
 Питерборо Юнайтед
 Дерби Каунти
 Барнсли

Из Лиги 1 
Вышли в Чемпионшип
 Уиган Атлетик
 Ротерем Юнайтед
 Сандерленд
Выбыли в Лигу 2
 Джиллингем
 Донкастер Роверс
 Уимблдон
 Кру Александра

Города и стадионы

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

2022
3